Lütticher Straße steht für:
 Brabanter Straße, alte Heerstraße
 Lütticher Straße (Aachen), Bundesstraße 264 von Aachen nach Lüttich